Mater Dolorosa steht für:

 Mater Dolorosa, einen Marientitel und eine Gnadenbilddarstellung
 Stabat mater dolorosa, ein mittelalterliches Gedicht und dessen Vertonungen, siehe Stabat mater
 Mater-Dolorosa-Kirche, Kirchen und andere sakrale Objekte
 Stiftung Mater Dolorosa Berlin-Lankwitz
 Mater Dolorosa (Film), Film von Abel Gance aus dem Jahr 1917

Siehe auch:
 Gedächtnis der Schmerzen Mariens, Gedenktag am 15. September